Василий Шаренко:
 Шаренко, Василий Денисович (1916—1944) — лётчик-ас, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Шаренко, Василий Петрович (1911—1985) — лейтенант, участник советско-финской и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.